Составы команд-участниц чемпионата Южной Америки по футболу 1941 года.

Аргентина

Уругвай

Чили

Перу

Эквадор 

1941